

Anno 
 378 o 378 a.C.

Codici 
 378 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Murou, nella prefettura di Nara, in Giappone

Matematica 
 378 – numero